Weisell est un nom propre finlandais qui peut faire référence à :

Patronyme 

 , homme politique finlandais ;

Astronomie 
 (2802) Weisell, astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes.

Patronyme finnois